Кши́штоф О́лива (; род. 12 апреля 1973, Тыхы, Силезское воеводство, Польша) — польский хоккеист, нападающий. Олива играл в клубах Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джэкетс», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Калгари Флеймз».

Биография

Игровая карьера 
Воспитанник клуба «ГКС Тыхы», Олива был задрафтован в 1993 году клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 65-м номером. Будучи хорошо физически развитым игроком, на льду он обычно исполнял роль тафгая. Олива — обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Дэвилз». В том сезоне из-за травм он не смог сыграть в плей-офф, но провел в регулярном сезоне достаточное количество матчей для того, чтобы его имя было выгравировано на Кубке Стэнли. После этого он играл за другие клубы НХЛ, а после сезона 2003-04 вернулся в «Нью-Джерси» как свободный агент. Сезон 2005-06 стал его последним в НХЛ; конец сезона он доигрывал уже в низших лигах Северной Америки. После окончания сезона 2005-06 Олива завершил карьеру.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Польши
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Роли АйсКэпс»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК «Подхале»
Игроки сборной Польши по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Тафгаи НХЛ